Абруццо, Лацио и Молизе () — национальный парк в Италии. Также известен под своим первым названием национальный парк Абруццо, часто употребляемым и поныне. Старейший природный резерват в Апеннинах.

История 
Сегодня площадь парка составляет 496,80 км². Парк был образован в 1922 году благодаря политику и экологу Эрминио Сипари, который стал его управляющим и руководил до 1933 года. Территория расширялась, но парк был упразднён фашистским правительством, а восстановлен лишь в 1950 году.

География 

Бо́льшая часть парка находится в провинции Л’Акуила, небольшие территории административно относятся к провинциям Фрозиноне и Изерния. Таким образом, расположен национальный парк сразу в трёх регионах: Абруцци, Лацио и Молизе. Штаб-квартира находится в коммуне Пескассероли.

Описание 
Национальный парк включает в себя три горных массива, крупнейший — Монти-делла-Мета (2249 м). Здесь находятся истоки реки Сангро, множество горных озёр.

Флора и фауна 
В парке расположены изолированные ареалы апеннинского бурого медведя и итальянского волка. Несмотря на охранные меры, наблюдается снижение их популяций. Также в парке водятся обыкновенная рысь, благородный олень, европейская косуля, серна, куница, лисица, заяц-беляк, ласка, белка, европейский ёж, крот. После 1950 года были интродуцированы гребенчатый дикобраз и дикий кабан. Из птиц обитают беркут, ястреб-тетеревятник, сапсан, пустельга, совы, дятлы, снежный вьюрок, горная трясогузка, клушица.

Флора представлена более чем двумя тысячами видов, включая грибы, мхи и лишайники. На высотах 900—1800 м преобладает бук. Также распространены сосна горная, сосна чёрная и берёза повислая.

Галерея

Примечания 

Национальные парки Италии
География Абруцци
География Лацио
География Молизе
Появились в 1922 году в Италии